Plaatsen in Bulgarije
 Izvorovo (Chaskovo) - dorp in oblast Chaskovo
 Izvorovo (Dobritsj) - dorp in oblast Dobritsj
 Izvorovo (Plovdiv) - dorp in oblast Plovdiv
 Izvorovo (Stara Zagora) - dorp in oblast Stara Zagora
 Izvorovo (Targovisjte) - dorp in oblast Targovisjte